Вульф (, ) — англосаксонская фамилия, а также личное имя. Также  — английский вариант немецкой фамилии Вольф.

Вульфы — дворянский род.

Известные носители фамилии 
 Вульф, Александр Викторович (1867—1923) — учёный-электротехник, профессор Петербургского политехнического института.
 Вульф, Алексей Николаевич (1805—1881) — мемуарист, автор «Дневника», близкий друг А. С. Пушкина и Н. М. Языкова.
 Вульф, Андрей Юрьевич (род. 1968) — российский общественный деятель и журналист. Депутат Государственной думы России третьего созыва (2001—2003).
 Вульф, Анна Николаевна (1799—1857) — псковская дворянка, соседка А. С. Пушкина и близкий друг поэта.
 Вульф, Виталий Яковлевич (1930—2011) — российский искусствовед, театровед, киновед и литературовед, критик, переводчик, публицист, телеведущий.
 Вульф, Вирджиния (1882—1941) — британская писательница модернистской литературы первой половины XX века.
 Вульф, Георгий Викторович (1863—1925) — советский кристаллограф, профессор, член-корреспондент РАН.
 Вульф, Гэри (род. 1941) — американский писатель-юморист, создатель вымышленной вселенной кролика Роджера.
 Вульф, Джозеф (1795—1862) — британский миссионер немецко-еврейского происхождения.
 Вульф, Дик (род. 1946) — американский продюсер и сценарист.
 Вульф, Дмитрий Алексеевич (1908—2008) — заслуженный работник культуры России, вице-президент Российского народного Пушкинского фонда, почётный академик РАЕН.
 Вульф, Евгений Владимирович (1885—1941) — советский ботаник, флорист и биогеограф, специалист в области исторической географии растений.
 Вульф, Евпраксия Николаевна (1809—1883) — псковская дворянка, баронесса, соседка А. С. Пушкина.
 Вульф, Иван Петрович (1741—1814) — губернатор Орловской губернии, дед Анны Керн.
 Вульф, Ирина Сергеевна (1906—1972) — советская актриса, режиссёр.
 Вульф, Карл Иванович фон (ум. 1798) — участник Русско-турецкой войны, инспектор по артиллерии российской армии, генерал от артиллерии.
 Вульф, Кати (род. 1974) — венгерская певица.
 Вульф, Коллетт (род. 1980) — американская актриса.
 Вульф, Кристиан (род. 1959) — немецкий политик, член партии ХДС, бундеспрезидент Германии.
 Вульф, Кристоф (род. 1944) — немецкий учёный, специалист по исторической антропологии, теории образования, теории ритуала и мимесиса.
 Вульф, Лоран (род. 1971) — французский электронный музыкант, продюсер и диджей в жанре хаус.
 Вульф, Майкл (род. 1952) — американский джазовый пианист, вокалист, бэнд-лидер и продюсер.
 Вульф, Моисей Владимирович (1909—1971) — российский психоаналитик.
 Вульф, Мэдисон (род. 2002) — американская актриса.
 Вульф, Наоми (род. 1962) — американская писательница и политический консультант.
 Вульф, Олег Владимирович (1954—2011) — русский писатель и поэт, редактор.
 Вульф, Павла Леонтьевна (1878—1961) — русская актриса, заслуженная артистка Республики.
 Вульф, Скотт (род. 1968) — американский актёр.
 Вульф, Стив (более известен как Джонни Синс; род. 1978) — американский порноактёр и фитнес-тренер.
 Вульф, Элси де (1859—1950) — американская актриса и дизайнер интерьеров.
 Вульф, Эрик (1923—1999) — американский антрополог и историк-марксист австрийского происхождения.

 Братья Вульф (Джон и Джеймс) — британские кинопродюсеры.

Составные фамилии 
 Даль-Вульф, Луиза (1895—1989) — американский фотограф,
 Осипова-Вульф, Прасковья Александровна (1781—1859) — псковская дворянка, хозяйка усадьбы Тригорское, соседка А. С. Пушкина.

Вымышленные персонажи 
 Ниро Вульф — частный детектив, персонаж цикла детективных романов американского писателя Рекса Стаута.

Псевдонимы 
 Айви Вульф (род. 1996) — американская порноактриса.
 Микки Вульф — Александр Бродский, эссеист, переводчик.

Топоним 
 Вульф — немецкое название эстонского острова Аэгна.
 Вульф — остров в Каспийском море, у восточной оконечности Апшеронского полуострова.

Кинопродукция 
 «Новые приключения Ниро Вульфа и Арчи Гудвина» — продолжение телесериала «Ниро Вульф и Арчи Гудвин» Сергея Жигунова.
 «Тайны Ниро Вульфа» — американский телесериал, основанный на произведениях Рекса Стаута о Ниро Вульфе и Арчи Гудвине.

Прочее 
 Сетка Вульфа — кристаллографический термин, обозначающий стереограмму градусной сетки на сфере при точке зрения на экваторе сферы.
 Условие Вульфа — Брэгга — физический критерий, определяющий направление максимумов дифракции упруго рассеянного на кристалле рентгеновского излучения.
 «Фокке-Вульф» — германская авиастроительная компания, а также многие образцы её продукции (например Фокке-Вульф Fw 190).

См. также 
 Кто боится Вирджинии Вулф?
 Харлэнд и Вульф Велдерс
 Вульфсон
 Вольф
 Вулф
 Вуль